Miejscowości w USA:
 Horace – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greeley
 Horace – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass